Shen Yanfei (* 24. Dezember 1979 in Shijiazhuang, Provinz Hebei, China) ist eine spanische Tischtennisspielerin chinesischer Herkunft. Sie erhielt 2008 die spanische Staatsbürgerschaft und ist mehrfache Spanische Meisterin im Einzel. 2008 und 2012 nahm sie an den Olympischen Spielen in Peking und in London teil.

Karriere 
Bei der Europameisterschaft 2013 in Schwechat, Österreich schied sie im Einzel im Viertelfinale mit 0:4 Sätzen gegen die spätere Europameisterin Li Fen aus Schweden aus. Im Damendoppel erreichte sie nach einer 3:4-Niederlage im Halbfinale gegen die späteren deutschen Europameisterinnen Shan Xiaona und Zhenqi Barthel an der Seite ihrer Landsfrau Sara Ramírez eine Bronzemedaille.

Shens erfolgreichstes Jahr vor 2013 war 2010: Sie gewann die Korea Open und besiegte dabei die zwei Top-ten-Spielerinnen Feng Tianwei und Li Jia Wei, die beide für Singapur antraten. Im März und April 2013 erreichte Shen mit Rang 6 ihre bislang höchste Weltranglisten-Platzierung.

Deutsche Bundesliga 
Anfang der 2000er Jahre war Shen Yanfei in der Bundesliga aktiv. Von TT Turin (Italien) kommend spielte sie in der Saison 2000/01 beim Verein Assistance Coesfeld, danach ein Jahr beim FC Langweid, ehe sie 2002 nach Spanien wechselte.

Privat 
Seit 2010 ist Shen Yanfei Mutter eines Kindes.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 17. November 2013)
  (abgerufen am 17. November 2013)
  (abgerufen am 17. November 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Spanien)
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Olympiateilnehmer (Spanien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Spanischer Meister (Tischtennis)
Spanier
Chinese
Geboren 1979
Frau